Echizen – città giapponese della prefettura di Fukui
 Echizen – cittadina giapponese della prefettura di Fukui
 Echizen – ex provincia del Giappone che oggigiorno fa parte della prefettura di Fukui